Пожарный риск — мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и её последствий для людей и материальных ценностей.

Допустимый пожарный риск — пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из социально-экономических условий.

Индивидуальный пожарный риск — пожарный риск, который может привести к гибели человека в результате воздействия опасных факторов пожара.

Оценку пожарного риска проводят на основе расчёта воздействия на людей поражающих факторов пожара и принятых мер по снижению частоты их возникновения и последствий. Система пожарной безопасности объекта общественного назначения должна обеспечивать величину пожарного риска, не превышающую предельно допустимого значения. Величина индивидуального пожарного риска не должна превышать одной миллионной (для производственных объектов — одной десятитысячной в год).

Расчёт пожарного риска 
Расчёт пожарного риска необходим в следующих случаях:
 при неполном выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных законодательством и нормативными документами по пожарной безопасности;
 при создании систем противопожарной защиты для защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничении его последствий;
 при составлении декларации пожарной безопасности в рамках реализации мер пожарной безопасности;
 при обосновании требований пожарной безопасности при разработке специальных технических условий на проектирование систем пожарной безопасности для зданий, сооружений, строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности.

Метод расчёта пожарного риска 

Определение расчетных величин пожарного риска производится по методике определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС РФ № 382 от 30.06.2009 г.)

Определение расчетных величин пожарного риска производственных объектов производится по методике определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах (Приложение к Приказу МЧС РФ № 404 от 10.07.2009 г.).

С 12 декабря 2011 года были приняты изменения в методику расчёта рисков.

Согласно методике, оценку пожарного риска проводят на основе расчёта воздействия на людей поражающих факторов пожара, основанного на сопоставлении расчётного времени эвакуации людей и времени наступления критического значения наиболее опасного фактора пожара, и принятых мер по снижению частоты их возникновения и последствий.

Расчётное время эвакуации людей 
Расчётное время эвакуации людей из помещений и зданий определяется, как правило, на основе моделирования движения людей до выхода наружу, используя одну из следующих моделей:
 упрощенно-аналитическую;
 индивидуально-поточную;
 имитационно-стохастическую.

Построение полей опасных факторов пожара 

Построение полей опасных факторов пожара (тепловой поток, пламя и искры, повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму может проводиться по интегральной, двузонной (с помощью программы CFAST и др.) или полевой (программные комплексы JASMINE, SOFIE, FDS, PHOENICS, FLUENT, CFX и др.) модели развития пожара, в зависимости от характеристик рассматриваемых объектов.

Примечания

Литература 
 Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
 Методика определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности (Приложение к Приказу МЧС России от 30.06.2009 № 382)
 Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах (Приложение к Приказу МЧС РФ от 10 июля 2009 г. № 404)
 Приказ № 749 от 12.12.2011 г. МЧС России «О внесении изменений в методику определения расчётных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различной функциональной пожарной опасности, утвержденную приказом МЧС России от 30.06.2009 г».]

Пожарная безопасность